Купа Мохамед V – Кралят на Мароко Хасан II учредява тази рекордно голяма по размери купа памет на своя баща Мохамед V и организира турнир, в който се канят за участие най-големите клубни отбори в света.

На турнира през 1967 г. е поканен и нашия ЦСКА „Червено знаме“, който се представя отлично и става носител на ценния трофей, побеждавайки Валенсия с 2:0 и ФАР Рабат с 1:0.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1972

1974

1975

1976

1977

1979

1980

1986

1988

1989

Като държави

Външни препратки 
 Détail des résultats de la Coupe Mohammed V sur le site de la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбол в Мароко
Спорт в Казабланка